Каждая сборная должна включить в свой состав 23 игрока. Список игроков должен быть в распоряжении УЕФА как минимум за 10 полных дней до начала турнира. Три игрока в этом списке должны быть вратарями. Игрок, включенный в окончательную заявку, может быть заменён игроком из предварительного списка только в случае серьёзной травмы. Такая замена должна быть подтверждена в письменной форме Медицинским комитетом УЕФА. Новый игрок должен взять номер заменённого им игрока.

Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом УЕФА. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (17 июня 2015 года).

Игроки, выделенные жирным шрифтом на момент начала финального турнира имели опыт выступления за главную сборную своей страны.

Группа A

Германия 
Итог: поражение в полуфинале от Португалии

Источник: УЕФА

Дания 
Итог: поражение в полуфинале от Швеции

Источник: УЕФА

Сербия 
Итог: 4-е место в группе

Источник: УЕФА

Чехия 
Итог: 3-е место в группе

Источник: УЕФА

Группа B

Англия 
Итог: 4-е место в группе

Источник: УЕФА

Италия 
Итог: 3-е место в группе

Источник: УЕФА

Португалия 
Итог:  2-е место

Источник: УЕФА

Швеция 
Итог:  1-е место

Источник: УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы среди молодёжи на UEFA.com

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2015